Государственные награды Республики Татарстан — награды субъекта Российской Федерации учреждённые Правительством Республики Татарстан, согласно Закону Республики Татарстан от 24 марта 2004 года № 25-ЗРТ «О государственных наградах Республики Татарстан».

Награды предназначены для поощрения работников учреждений, организаций и предприятий Республики Татарстан, военнослужащих, сотрудников силовых ведомств, а также иных граждан Российской Федерации и граждан иностранных государств, за заслуги перед Республикой Татарстан.

Перечень наград

Ордена

Медали

Другие награды

Награды города Казани 

Награды Казани - награды административного центра Республики Татарстан (в составе Российской Федерации), не относящиеся к государственным наградам Российской Федерации.

Перечень наград города Казани:

См. также 
 Государственные награды Российской Федерации
 Правительственные награды Российской Федерации
 Ведомственные награды Российской Федерации

Примечания

Ссылки 
 Государственные награды на сайте Президента Республики Татарстан
 

Татарстан

Списки наград по субъектам Российской Федерации
Списки:Татарстан